В этой статье перечислен список сезонов Чемпионшипа Английской футбольной лиги с 2004 года, когда был образован Чемпионшип Футбольной лиги.

Результаты плей-офф

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Ссылки 
 Официальный сайт